Лінія розриву (, ; ):

У науці — це лінія перетину площини розриву з поверхнею Землі (аналогічно — для іншого космічного тіла).

У військовій справі — це пряма, проведена через точку розриву паралельно лінії бойового шляху літака.

Примітки